Мультипликативная группа может означать:
 Мультпликативная группа — любая группа в мультипликативной записи
 Мультипликативная группа — группа обратимых элементов поля, кольца или иной структуры, рассмотренная с операцией умножения